Ryan Carnes é um actor norte-americano que participou em 11 episódios na famosa série Desperate Housewives(Donas de casa desesperadas) como personagem gay Justin namorado de Andrew Van de Kamp filho de Bree Van de Kamp uma das protagonistas.

E participou também como protagonista do filme Eating Out, no qual faz o Papel de um Homossexual que quer conquistar um amigo heterossexual, que está a fim de sua amiga.

Trabalhos 
 The Phantom
 Eating Out
 Desperate Housewives

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos